Пятый этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2018/2019 прошёл с 1 по 3 февраля 2019 года на катке Викингскипет в Хамаре (Норвегия). Забеги прошли на дистанциях 500, 1000, 1500 метров, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты пятого этапа

2019 год в конькобежном спорте